Geografie
 Katsuyama (Fukui) - stad in Fukui prefectuur, Japan
 Katsuyama (Fukuoka) - stad in de Fukuoka prefectuur, Japan
 Katsuyama (Okayama) - voormalige gemeente in de Okayama prefectuur, Japan
 Awa-Katsuyama Domein - Japanse heerlijkheid in de Japanse Tokugawaperiode

Personen
 Brad Katsuyama - Canadese zakenman
 Ichiro Katsuyama - Japans ichtyoloog
 Maho Katsuyama - Japanse skeleton-rijdster

Overig
 Chūgoku-Katsuyama Station - treinstation in de Okayama prefectuur, Japan